Wohlfromm ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Wohlfromm (* 1964), deutsche Musikmanagerin, Autorin, Musikerin und Texterin
 Gisela Wohlfromm (* 1965), deutsche Kunsthistorikerin
 Hans-Jörg Wohlfromm, deutscher Historiker